

Hydronyme 

 La Chantereine est un cours d'eau français, affluent de la Marne, donc sous affluent de la Seine, né de ruissellements sur les collines de Vaujours.
 La Chantereine est une rivière traversant la commune de Dragey-Ronton en Normandie, affluent du petit fleuve côtier la Claire Douves.
 La Chantereine est une rivière affluent de l'Ouanne, sous-affluent du Loing, dans le département de l'Yonne.

Toponyme 
 Brou-sur-Chantereine est une commune française, située dans le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France et traversé par le ru de Chantereine.
 Le Parc des Chanteraines est un espace vert, situé sur les communes de Gennevilliers et Villeneuve la Garenne.

Intercommunalité 
 La Communauté d'agglomération de Marne et Chantereine est une ancienne structure intercommunale française, située dans le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France.